Агрогородо́к () — благоустроенный сельский населённый пункт с производственной и социальной инфраструктурой для обеспечения социальных стандартов проживающему в нём населению. В 2000-х годах данный тип поселения получил широкое распространение в Белоруссии.

Законом «Об административно-территориальном делении и порядке решения вопросов административно-территориального устройства Республики Беларусь» (в редакции 17 мая 2007 года) к категории сельских населённых пунктов отнесены:
 агрогородки;
 посёлки, деревни — населённые пункты, в которых создана соответствующая производственная и социальная инфраструктура, не отнесённые к агрогородкам;
 все остальные населённые пункты (село, хутор и др.).

История 
Идея создания «агрогородов», откуда сельские жители организованно вывозились бы на сельскохозяйственные работы и возвращались обратно, была сформулирована советскими экономистами ещё в начале 1930-х годов как альтернатива нерентабельным колхозам в рамках марксистско-ленинского тезиса об «уничтожении многовековой противоположности между городом и деревней» (К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., Т. 27, С. 289; В. И. Ленин, Полн. собр. соч., Т. 4, С. 143; Т. 33, С. 169; Т. 36, С. 535). Политэкономическое обоснование идеи с привязкой к общесоветскому плану электрификации страны было представлено М. Лурье в ходе Первой всесоюзной конференции аграрников-марксистов в декабре 1930 года, — Лурье полагал, что дальнейший прогресс в сфере электротехники позволит уже в скором времени перейти от ДВС к электродвигателю, и все средства передвижения и механизации (электроплуг, электромолотилка, электроавтомобиль и т. д.) вместо конской тяги или топливного двигателя будут использовать проводное электричество от электросети. В 1930-е годы первые такие агрогорода появились в экспериментальном порядке в Кабардино-Балкарии, по этому шаблону планировалось создать ещё несколько тысяч агрогородов в РСФСР и других советских республиках. Жилое строительство в тогдашних агрогородах велось с учётом той же социальной стратификации, что и городское строительство в обычных городах, так проект агрогорода с. Заюково состоял из 200 однокомнатных и 400 двухкомнатных квартир для агроработников, 25 четырёхкомнатных и 10 восьмикомнатных квартир для руководящих партийных работников и их семей.  В позднесталинский период, в начале 1950-х годов пропонентом этой идеи в частности являлся Н. С. Хрущёв, который вернулся к своей идее практически сразу после смерти Сталина. Предполагалось, что это будут населённые пункты типовой застройки (по уже готовым проектам) с развитой жилой и хозяйственной инфраструктурой, мощным машинным парком, электроподстанцией, школой, домом культуры и населением свыше 10 тысяч человек. Крестьян предполагалось переселять из изб в современные многоквартирные дома со всем удобствами, от которых провести разветвлённую транспортную инфраструктуру прямо до полей, чтобы селяне могли, выйдя из подъезда и придя на остановку, приехать «на работу» в поле как городские рабочие на завод. Поскольку реализовать всё это в каждой отдельной деревне было невозможно, предполагалось создавать агрогорода в форме агломераций на месте нескольких деревень. Идея советских «агрогородов» шла вразрез с колхозно-совхозной моделью организации сельского хозяйства и претворение её в жизнь означало бы конец колхозов и конец непрекращавшегося оттока населения из колхозов в города, сельское население как класс исчезало, уступая место агроработникам. Но до воплощения идеи в жизнь в советское время дело не дошло — Сталин считал такие инвестиции в деревню ненужными, а Хрущёв в годы своего правления не получил поддержки Политбюро по данному вопросу и не успел реализовать все свои проекты реорганизации сельского хозяйства.

Понятие и статус 

Понятие «агрогородок» появилось в современной Белоруссии в связи с принятием «Государственной программы возрождения и развития села на 2005—2010 годы». В этом документе агрогородок определяется как качественно новый тип сельских посёлков: агрогородок — благоустроенный населённый пункт, в котором будут созданы производственная и социальная инфраструктуры для обеспечения социальных стандартов проживающему в нём населению и жителям прилегающих территорий:
 центральное и локальное водоснабжение (холодное и горячее), в том числе для пожаротушения;
 центральное газоснабжение (или развитие систем снабжения сжиженным газом коллективного пользования);
 улицы с твёрдым дорожным покрытием;
 сеть дорог, связывающих его с населёнными пунктами в зоне обслуживания;
 пассажирское транспортное сообщение с районным и областным центрами;
 объекты телефонной связи на основе стационарных и мобильных систем связи;
 торгово-закупочные объекты потребительской кооперации;
 филиалы районных предприятий жилищно-коммунального обслуживания;
 структуры по обслуживанию личных подсобных хозяйств населения;
 дошкольные учреждения и школы;
 спортивные объекты и сооружения, организации экологического туризма, охотничьи хозяйства;
 амбулатории врача общей практики;
 пожарные аварийно-спасательные депо и посты;
 объекты придорожного сервисного обслуживания (общественного питания, автомобильного сервиса, автозаправочные станции, гостиницы);
 учреждения культуры (дома культуры, клубы, библиотеки и т. д.), центры традиционных народных промыслов и ремёсел;
 юридические услуги населению, включая нотариальные.

Агрогородки создаются на основе существующих административно-территориальных единиц базового уровня (деревень, сёл, посёлков и т. д.). В 2007 году в закон «Об административно-территориальном делении и порядке решения вопросов административно-территориального устройства Республики Беларусь» были внесены изменения, чётко определяющие сущность термина «агрогородок» и законодательно закрепляющие их статус.

Фактическая благоустроенность 

Несмотря на регулярные сюжеты в белорусских СМИ, свидетельствующие о высоком уровне благоустроенности агрогородков, от их жителей могут поступать жалобы на:
 низкое качество жилых и хозяйственных построек (плохая теплоизоляция, некачественное выполнение строительных работ)
 периодическое отсутствие телефонной связи, Интернета (по мере развития агрогородков эта проблема перестала быть острой)
 недостаточно развитую инфраструктуру
 низкую заработную плату
 невозможность сменить место работы и проживания

В ноябре 2017 года вице-премьер Михаил Русый на совместном заседании двух палат парламента объявил о том, что в Белоруссии выбрали посёлки, на основе которых появятся «деревни будущего» с максимальным количеством удобств для сельской жизни, новыми производствами. При этом должен сохраняться колорит белорусской деревни. Согласно идее новой концепции развития сельских населённых пунктов в Белоруссии агрогородки и другие перспективные сельские населённые пункты должны стать «деревнями будущего». Они определены в каждой области страны. Разработкой этой концепции поручено заниматься Минстройархитектуры. Реализация пилотных проектов началась в 2018 году, и примером послужили несколько агрогородков, среди которых Копысь и Вертелишки.

Итоги программы создания агрогородков в Белоруссии 
В течение 2005—2010 годов было запланировано создание 1481 агрогородка, в том числе в Брестской области — 221, Витебской — 256, Гомельской — 238, Гродненской — 239, Минской — 325, Могилёвской — 202. 

На январь 2014 года в Белоруссии создано 1512 агрогородков, все они равномерно распределены по стране. В агрогородках построено около восьми тысяч жилых домов общей площадью 714,5 тыс.м².

Примечания

Ссылки 
 Государственная программа возрождения и развития села на 2005—2010 годы
 На обустройство объектов ЖКХ в агрогородках в 2007 году направят Br 107 млрд
 Аграгарадкі будуюць для азіяцкіх гастарбайтараў? 

Население Белоруссии
Президентство Александра Лукашенко
Сельское хозяйство Белоруссии
Типы населённых пунктов
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании